Сен-Сір-ла-Ланд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний захід від Парижа, 65 км на північний захід від Пуатьє, 85 км на північ від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 139 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 357,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Сір-ла-Ланд на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сір-ла-Ланд на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр